La saison 2022-2023 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

DEL 
La saison commence le  et se termine le . Les séries éliminatoires débutent le   et se terminent au plus tard le  .

Saison Régulière 
La saison 2022-2023 est composée comme l'année précédente de 15 clubs. Tous les clubs de la pré-saison ont déposé une licence.

Classement

Résultats 
Aller

Retour

Séries éliminatoires

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se déroule en  au meilleur des trois matchs.

Tableau final 
Le tournoi final se déroule au meilleur des sept rencontres.

Finale

DEL2 
La saison 2022-2023 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace D2 depuis la création de la .
La saison commence le  et se termine le . Les séries éliminatoires débutent le  mars et se terminent au plus tard le  .La saison est la dernière saison du DEL 2 sans sport relégué .

Modus 
Les 14 équipes jouent un double tour (52 matchs chacune). Les huit premières équipes se qualifient directement pour les quarts de finale des barrages, qui se jouent au meilleur des sept. Les demi-finales et la finale devraient se dérouler dans le meilleur des cinq modes. Pour les équipes aux places 9 et 10, la saison se termine après le tour principal. Les équipes classées 11 à 14 jouent une ligue reléguée dans les play-down au format best-of-sept..

Saison régulière

Classement

Résultats 
Aller

Retour

Références 

2022-2023
Hockey sur glace
Allemagne